

Toponymie
 Brzeźnik est un village polonais situé dans la gmina de Wierzbno dans le powiat de Węgrów et en voïvodie de Mazovie.
 Brzeźnik est un village polonais situé dans la gmina de Bolesławiec dans le powiat de Bolesławiec et en voïvodie de Basse-Silésie.